Overlook ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Overlook (New York), ID-Nr. 10000484
 Overlook (North Carolina), ID-Nr. 80002804
 Overlook (West Virginia), ID-Nr. 04000310

Sonstiges:
 Mount Overlook, Berg im Viktorialand, Antarktika